I é a maiúscula da letra i, do alfabeto latino.
i, jornal diário português, lançado a 7 de maio de 2009.
um em numeração romana.
I, letra do alfabeto cirílico.
I, símbolo do elemento químico iodo.
i, unidade imaginária da matemática.
I uma superbanda de Black Metal da Noruega.

Desambiguações de letras